

Patronyme 

 Ernst Kyburz (1898-1983), lutteur suisse ;
 Hanspeter Kyburz (1960-), compositeur suisse ;
 Matthias Kyburz (1990-), orienteur suisse ;

Industrie 
 Kyburz Switzerland, constructeur suisse de véhicules électriques légers à trois et quatre roues.

Homonymie
Homonymie de patronyme